«Basse Plaine» puede referirse a:
 Basse Plaine, Nombre alternativo de Bas de l'Acul, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Acul-du-Nord.
 Basse Plaine, 1ª sección comunal de la comuna de Limonada.
 Basse Plaine, 2ª sección comunal de la comuna de Plaine-du-Nord.
 Basse Plaine, 1ª sección comunal de la comuna de Quartier-Morin.